La dama di picche, racconto di Aleksandr Puškin
La dama di picche, opera di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Cinema
La dama di picche (Пиковая дама, Pikovaja dama), film 1910 di Pёtr Ivanovič Čardynin
La dama di picche, film del 1913 di Baldassarre Negroni
La dama di picche (Pikovaja dama), film del 1916 di Jakov Aleksandrovič Protazanov
Pikovaya dama, film del 1961 di Roman Tikhomirov

Pagine correlate
La donna di picche